Fjalar kan syfta på:

 Fjalar (dvärg) –  en dvärg i nordisk mytologi
 Fjalar (mytologi) – flera betydelser av Fjalar i nordisk mytologi
 Fjalar (namn) –  ett nordiskt (isländskt) namn
 Kung Fjalar – huvudperson i Johan Ludvig Runebergs dikt Kung Fjalar
 Fjalar –  en pseudonym för den svenska skalden och läraren Carl Östergren
 Fjalar – en häst i Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta